Heusch ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Heusch (1868–1944), deutscher Kratzenfabrikant und Politiker (Zentrum)
 Andreas Heusch (* 1964), deutscher Jurist und Richter
 Eduard Friedrich Hugo Heusch (1865–1937), deutscher Ingenieur und Unternehmer

 Hermann Heusch (1906–1981), deutscher Politiker
 Jacob de Heusch (1656–1701), niederländischer Maler
 Jan Lodewijk van Scherpenzeel Heusch (1799–1872), Herr von Mierlo, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Karl Heusch (1894–1986), deutscher Urologe und Hochschullehrer
 Nicola Heusch (1837–1902), italienischer Generalleutnant
 Paolo Heusch (1924–1982), italienischer Regisseur
 Peter Heusch (1938–2014), deutscher Schauspieler, Regisseur, Autor und Hörspielsprecher
 Severin Heusch (1827–1873), deutscher Kratzenfabrikant
 Willem de Heusch (um 1625–1692), niederländischer Maler

Siehe auch:
 Hoesch (Familie), Ursprung der Familie Heusch